La Voix des morts est le titre de plusieurs œuvres :
 La Voix des morts (Speaker for the Dead), roman américain de science-fiction d'Orson Scott Card (1986)
 La Voix des morts (White Noise), film fantastique canadien de Geoffrey Sax (2005).
 La Voix des morts : la lumière (White Noise: The light), film fantastique canadien de Patrick Lussier (2007)

Homonymie de titre